Le poste d’avocat général est une fonction juridique et politique existante dans plusieurs pays, notamment anglo-saxons :

 Avocat général (France)
 Avocat général pour l'Angleterre et le pays de Galles
 Avocat général pour l'Écosse
 Avocat général pour l'Irlande du Nord
 Avocat général (Belgique)
 Avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne
 Avocat général des États-Unis

Parfois élective, notamment dans les États des États-Unis, elle vise à défendre une institution lorsque celle-ci est citée en justice, en se faisant avocat de cette dernière devant le tribunal.

Voir aussi 
 Avocat (métier)
 Procureur général